Āqbulāq kan syfta på följande platser:

Iran 

 Āgh Bolāgh, ort, Ardabil, 
 Kūh-e Āq Bolāgh, berg, Zanjan, 

Robotskapade Iranförgreningar